Heymans est un nom porté par plusieurs personnalités :
Cédric Heymans (1978-), joueur français de rugby à XV.
Corneille Jean François Heymans (1892-1968), toxicologue belge lauréat du prix Nobel de physiologie ou médecine en 1938.
Cyrille Heymans (1986-), coureur cycliste luxembourgeois.
Émilie Heymans (1981-), plongeuse canadienne.
Gerardus Heymans (1857-1930), psychologue néerlandais, pionnier des enquêtes à questionnaire
Mannie Heymans (1971-), coureur cycliste namibien.

Heymans est aussi un cratère d'impact situé sur la face cachée de la Lune.